

Personnes

Prénom 
 Titus est un prénom romain qui fut, entre autres, porté par :
 l'empereur romain (69-79) Titus Flavius Vespasianus (Vespasien) (9-79) ;
 l'empereur romain Titus Flavius Sabinus Vespasianus (Titus), désigné couramment par ce seul prénom ;
 l'empereur romain Titus Flavius Domitianus (Domitien) ;
 l'empereur romain Titus Aurelius Fulvus Boionus Arrius Antoninus (Antonin le Pieux) ;
 Titus Flavius Petro, le grand-père de Vespasien ;
  Titus Flavius Sabinus, le père de Vespasien ;
 Titus Flavius Sabinus, consul suffect en 47 (mort en 69), frère aîné de l'empereur Vespasien;
 Titus Flavius Sabinus, fils du précédent, consul en 69;
 Titus Flavius Sabinus, fils du précédent, consul en 82,  
 Titus Flavius Clemens frère du précédent, exécuté sur ordre de son petit-cousin l'empereur Domitien;

 l'historien Titus Livius (Tite-Live) ;
 l'écrivain Titus Maccius Plautus (Plaute) ;
 Titus, disciple de l'apôtre Paul de Tarse, premier évêque de Crète, saint de l'Église catholique ;
 Titus de Bostra, un Père de l'Église, évêque de Bostra au .
 Titus Tatius, roi de Cures.

Patronyme
 Antoine Titus, danseur et chorégraphe français du  ;
 Christopher Titus (né en 1964), humoriste et acteur américain ;
 Eve Titus (1922-2002), auteur américain de livres pour enfants ;
 Herb Titus (1937-2021), avocat et homme politique américain ;
 Lydia Yeamans Titus (morte en 1929), actrice américaine;
 Rhett Titus (né en 1987), catcheur américain.

Voir aussi

Animaux 

 Titus, le nom d'un gorille des montagnes célèbre au Rwanda

Architecture 
 Arc de Titus, arc de triomphe de Rome.

Société 
 Titus Interactive est une entreprise de création et d'édition de jeu vidéo.

Musique 
 Titus Andronicus est un groupe américain de rock originaire du New Jersey.

Littérature 
 Titus Flaminius, la fontaine aux vestales est le titre d'un livre de Jean-François Nahmias.

Théâtre 
 Titus Andronicus est le titre d'une tragédie de William Shakespeare
 Titus dans Bérénice, tragédie de Jean Racine décrivant les amours contrariées entre Titus et Bérénice représentée pour la première fois le  à l’Hôtel de Bourgogne.
 Titus dans Tite et Bérénice, pièce de Pierre Corneille représentée au Théâtre du Palais-Royal le .

Toponymes 
 Titus, l'ancien nom de Krka, Rivière en Croatie.
 Titus (Alabama), États-Unis.
 Comté de Titus, Texas, États-Unis.
 Saint-Tite, Mauricie, Canada.
 Saint-Tite-des-Caps, Charlevoix, Canada.

Cinéma 
 Titus, le titre de l'adaptation au cinéma de la pièce de Shakespeare

Militaire 
 Titus (blindé)

Télévision 
 Titus le petit lion une série télévisée d'animation française de 1967-1968.
 Titus est une série télévisée diffusée à partir de 2000.
 Titus est un personnage de la série télévisée The 100, diffusée depuis 2014 sur The CW.

Terminologie 
 TITUS, projet de thésaurus de textes  indo-germaniques.

Transports en commun 
 Titus, le réseau d'autobus de la ville de Rosny-sous-Bois.

Prénom latin